Häuten steht für:

 das eigenständige Abstreifen einer alten Haut von Tieren, siehe Häutung 
 das Entfernen von Fell oder Haut getöteter Tiere, siehe Schlachtung#Hautabzug
 eine Hinrichtungsmethode, Enthäuten

Siehe auch: 

 Heuthen